Tonga – stato dell'Oceania
 Tonga – gruppo etnico dello Zambia
 Tonga – gruppo etnico del Malawi
 Tonga – processore Intel obsoleto

Pagine correlate 
 Lingua tonga